Le qualificazioni del singolare  dell'Open 13 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Open 13 2003 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Hicham Arazi (Qualificato)
 Renzo Furlan (secondo turno)
 Álex Calatrava (Qualificato)
 Cyril Saulnier (Qualificato)

 Florent Serra (ultimo turno)
 Olivier Patience (primo turno)
 Lionel Roux (primo turno)
 Marc Gicquel (secondo turno)

Qualificati 

 Hicham Arazi
 Rodolphe Cadart

 Álex Calatrava
 Cyril Saulnier

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open 13 2003